Trondsen est un patronyme norvégien, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Anders Trondsen (né en 1995), joueur de football norvégien ;
  (né en 1959), nageur paralympique norvégien ;
  (1922–2018), homme politique norvégien ;
 Trond Trondsen (né en 1994), coureur cycliste norvégien.

Notes et références